Osoby o nazwisku Cannon:
 James Patrick Cannon – amerykański komunista i działacz związkowy
 John Cannon – kanadyjski kierowca wyścigowy
 John Cannon – kanadyjski rugbysta
 Walter Bradford Cannon – amerykański fizjolog, neurolog i psycholog.
Gminy w USA:
 Cannon (ang. Cannon Township) – gmina w stanie Michigan, w hrabstwie Kent
 Cannon (ang. Cannon Township) – gmina w stanie Minnesota, w hrabstwie Kittson
Hrabstwa w USA:
 hrabstwo Cannon (ang. Cannon County) – w stanie Tennessee